Сукиася́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Сукиасян, Алексей Григорьевич (1907—1981) — советский армянский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Армянской ССР.
 Сукиасян, Варужан Гарсеванович (род. 1956) — советский футболист.
 Сукиасян, Геворк Хачатурович (1894 — ?) — советский армянский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Сукиасян, Ерванд Гарсеванович (род. 1967) — советский и армянский футболист.
 Сукиасян, Карапет Ованесович (род. 1936) — армянский филолог, историк.
 Сукиасян, Мартин Грачаевич (род. 1955) — армянский политический и государственный деятель.
 Сукиасян, Хачатур Альбертович (род. 1961) — депутат парламента Армении и предприниматель.
 Сукиасян, Эдуард Рубенович (1937—2021) — советский и российский библиотековед.